Касым, также Касим, Кассим, Касум,  — общемусульманское мужское имя арабского происхождения (). Происходит от глагола «ксм» (делить), и является однокоренным со терминами Кассам и Таксим.

У тюркских народов распространено как в вариантах исходной формы, так и производных с обозначениями знатности (Касымбек, Касымхан, Касымбай) или в комбинации с другими именами (Касымали, Касымжомарт). Производные фамилии: Касимов, Касымов, Касумов, Хасимов, Хасымов.

Личное имя 
 Касим Али (1475−1526) — персидский художник.
 Кассим аль-Римави (1918−1982) — премьер-министр и министр обороны Иордании с 3 июля по 28 августа 1980 года.
 Кассим Ахмад (род. 1933) — малайзийский политический деятель, поэт, переводчик. Публикатор героического эпоса «Повесть о Ханг Туахе» на малайском языке.
 Касим Караманид — правитель династии Карманидов
 Касим (паша) (XVI в.) — турецкий паша.

Фамилия 
 Касим, Абд аль-Карим (1914—1963) — премьер-министр Ирака в 1958—1963.
 Касим, Ясер (род. 1991) — иракский футболист.
 Сакр ибн Мухаммад аль-Касими (ок. 1918/20 2010) — эмир Рас-эль-Хайма.
 Касым, Алибек Бекбайулы (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Касым, Лейла (1952—1974) — иракская курдская революционерка.

См. также 
 Казим, Кязым
 Касим-Бакшей
 Касимов (значения)
 Касымов
 Касумов

Примечания 

Мусульманские имена
Арабские имена